Джон Рирдон (; род. 30 июля 1975, Галифакс, Новая Шотландия, Канада) — канадский актёр кино и телевидения. Наиболее известен по роли молодого Кевина Флинна в фильме «Трон: Наследие» (2010), где он также выступил в качестве дублёра Джеффа Бриджеса, а также по главной роли в сериале «Хадсон и Рекс» (2019-2021).

Карьера 
В 2019 году получил роль полицейского Чарли Хадсона в детективном телесериале «Хадсон и Рекс», канадской версии австрийского «Комиссара Рекса».

Личная жизнь 
В 2008 Джон Рирдон женился на актрисе Меган Ори, пара познакомилась на съёмках телефильма «Ученик Мерлина». В мае 2018 года у них родился ребёнок.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Актёры Канады
Родившиеся 30 июля
Родившиеся в 1975 году